

Persone
Ercole Caputi – politico italiano, deputato del Regno d'Italia dal 1905 al 1921
Federico Caputi – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
Giuseppe Caputi – arcidiacono, archeologo, collezionista e nobile italiano
Giuliano Caputi – autore, regista e sceneggiatore italiano
Massimiliano Caputi – arbitro di pallanuoto italiano
Massimo Caputi – giornalista, conduttore televisivo e telecronista sportivo italiano
Nicola Caputi – nobile e vescovo cattolico italiano

Altro
Collezione Caputi – collezione di ceramiche attiche e magnogreche
Palazzo Caputi – edificio di Ruvo di Puglia